PFT steht als Abkürzung für:
 Perfluorierte Tenside, organische, industriell erzeugte Verbindungen
 Physical Fitness Test der Bundeswehr
 Pulse Fourier Transform Spectoscropy, Messverfahren in der NMR-Spektroskopie
 Putz- und Fördertechnik

PFT